Змагання зі фристайлу в біг-ейрі серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 3 та 4 березня. Участь взяли 44 спортсмени з 19 країни.

Результати

Кваліфікація Heat 2 results

Група 1

Група 2

Фінал

Примітки